USB může označovat:

 USB (Universal Serial Bus) – univerzální sériové rozhraní pro připojení periferií k počítači
 horní postranní pásmo () amplitudové modulace, druh modulace s jedním postranním pásmem
Další významy:
 USB-C – nástupce standardu USB a typ nového oválného konektoru (Type C)
 USB Power Delivery – využívání USB rozhraní pro nabíjení zařízení, resp. výkonové napájení
 souhrnné označení pro různé typy konektorů USB sběrnice (USB-A, USB-B, USB-C, Mini-USB, Micro-USB)

Zkratky